Міньєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Міньєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Луаре